Stevenin oder Stévenin ist der Familienname folgender Personen:
 Fulvia Stevenin (* 1965), italienische Skirennläuferin
 Jean-François Stévenin (1944–2021), französischer Schauspieler, Drehbuchautor und Filmregisseur
 Sagamore Stévenin (* 1974), französischer Schauspieler
 Robinson Stévenin (* 1981), französischer Schauspieler 
 Salomé Stévenin (* 1985), französische Schauspielerin